Ciolănești se poate referi la:

Localități din România
Ciolănești, Vrancea
Ciolăneștii din Deal, Teleorman
Ciolăneștii din Vale, Teleorman

Comune din România 
 Comuna Ciolănești, Teleorman

Vezi și 
 Antonin Ciolan
 Listă de nume românești - litera C

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave